Бугалы́ш — уральский топоним, распространённый в Артинском и Красноуфимском районах Свердловской области России.

Река
 Бугалыш — река, приток Уфы.

Населённые пункты Красноуфимского района
 Верхний Бугалыш — деревня.
 Новый Бугалыш — деревня.
 Средний Бугалыш — село.
 Усть-Бугалыш — деревня.